USS Reprisal — кораблі ВМС США.

 USS Reprisal (1776) — бриг, збудований у 1776 році. Брав участь у Війні за незалежність США. Потоплений 1 жовтня 1777 року.
 USS Reprisal (CV-30) — легкий авіаносець США типу «Індепенденс». У процесі будівництва перейменований на USS San Jacinto (CVL-30).
 USS Reprisal (CV-35) — важкий ударний авіаносець типу «Ессекс», довгопалубний підтип. Будівництво скасоване 12 серпня 1945 року.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни